

Geografia

Austria 
 See – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Landeck

Niemcy 
 See – dzielnica Burglengenfelda
 See – dzielnica Niska
 See – dzielnica Sulzbach-Rosenberga

Osoby 
 Cees See – holenderski perkusista
 Elliot See – amerykański astronauta
 Hans See – niemiecki socjolog

Zobacz też 
 See See Rider
 See You
 Sée